Bruno Ducol est un compositeur de musique né à Annonay dans l’Ardèche le , père de Clément Ducol. 
 Clément Ducol est un musicien, compositeur, arrangeur et orchestrateur français né le .